De Beker van Oeganda (Uganda Cup) is het nationale voetbalbekertoernooi van Oeganda dat wordt georganiseerd door de Federation of Uganda Football Associations (FUFA). De beker droeg van 1992-2010 de naam Kakangulu Cup en was vernoemd naar de familie die de beker financieel ondersteunde. Zoals de meeste bekercompetities wordt met het knock-outsysteem gespeeld.

Finales

Prestaties per club 

Oeganda
Voetbal in Oeganda